Niemcy:
 Alme – dzielnica miasta Brilon
 Alme – rzeka, dopływ Lippe

Zobacz też :
 Almè